Карл Карлович Га́мпельн (; 1794—1880-е) — известный художник-портретист пушкинской эпохи, рисовальщик, акварелист, гравёр и литограф, член Венской Академии художеств.

Биография 
Карл родился в 1794 году  глухонемым, однако некоторые источники ошибочно указывают на 1808 год, одновременно указывая, что уже с 1817 года (то есть в возрасте 9 лет) работал преподавателем, окончив академию.

Родился он в Москве, однако воспитывался в Вене — в учебном заведении для глухонемых.

Благодаря доброму отношению директора училища Мая, Гампельн поступил в число воспитанников Венской Академии художеств. Во время Венского конгресса 1815 года он был представлен Императору Александру I, который оплатил дальнейшее обучение Гампельна. Весной 1817 года Гампельн выехал в Россию, 14 июня он приехал в Москву, а 21 июня вся его семья была уже в Петербурге.

Гампельн передал императрице Марии Фёдоровне рекомендательное письмо из Вены, которая попросила А. Н. Оленина определить художника куда-нибудь на работу. И через месяц он был принят в Училище глухонемых, где работал учителем рисования и гравирования до 1821 года. Сам он будучи глухонемым, подписывал свои картины полной фамилией или сложной монограммой, но всегда с добавлением , а иногда просто «Sourd-muet» без имени и фамилии.

А. Н. Оленин сыграл важную роль в судьбе Гампельна: так, из письма Оленина столичному полиц-мейстеру Горголи следует, что братья Карл и Егор Гампельны, приехав в Петербург, не только жили в доме Оленина, но и находились на его попечении. 13 октября 1817 года Оленин писал в Москву дяде художника Е. Ф. Риттеру о том, что Гампельны живут в его доме и «ведут себя по сие время добропорядочно».

В 1825 году в письме Н. М. Лонгинову Оленин пишет, что Гампельн нашёл в его доме «тихое пристанище». Он мог встречаться с крупнейшими представителями литературы, изобразительного искусства, театра, ему были открыты собрания произведений живописи и графики, археологические коллекции и книжные издания, которыми был наполнен дом Оленина А. Н. Хранящаяся в Третьяковской галерее акварель «Автопортрет в мастерской» работы К. Гампельна даёт представление о его внутреннем убранстве.

В период следствия над декабристами эти знакомства, связанные с домом Оленина и семьей Коновницыных, сыграли роль в дальнейшей судьбе художника, который изобразил их портреты. В архивных материалах имеется свидетельство заботы А. Н. Оленина в январе 1826 года о получении Гампельном документа, «достаточного для прожития его в Санкт-Петербурге». Видимо, личность Гампельна привлекла внимание властей, в итоге ему пришлось сменить место жительства, он переезжает в Москву, где его тепло встретила общественность:

Не слышит он, не говорит:
Так суждено его звездою!
Но он волшебною рукою
Бездушное живым творит.

После него осталось много рисунков, которые находятся в собраниях С. С. Боткина, графа Д. И. Толстого и других лиц.

Из России Гампельн переселился в Лондон, а последние свои годы прожил в Вене, где умер в 1880-х годах.

Гравюры Гампельна 
Из его гравёрных работ известны:
 Святое Семейство
 Иоанн Креститель подводит к Спасителю барашка
 «Peint par Jean van Hoeck. — Gravé par Charles de Hampeln Sourdmuet»
 Гулянье в Екатерингофе. Длинная бумажная лента с гравированным изображением. На поле, справа, подпись: . Длина ленты 10 метров, высота — 93 мм. Гампельн выполнил изображение с натуры и гравировал в 1824 году в мастерской Академии художеств в живописной технике акватинты. Екатерингофское гулянье проводилось ежегодно 1 мая на дороге из Петербурга (от Калинкина моста) до Нарвской заставы и дальше в пригородный дворец Екатерингоф, таким образом отмечалось начало летнего сезона. Это было как народное гулянье с развлечениями и танцами, так и дворянское кружение в каретах и открытых экипажах. На листах узнается Александр I верхом в окружении придворных.

Литографии Гампельна 
Из его литографий наиболее интересные, в том числе по качеству рисунка:

 Четыре больших конных портрета, объединённые общей подписью «Hampeln Sourd-muet», а типографским шрифтом дополнено:
 Alexandre I-er
 S. A. I. le grand-duc Constantin
 S. A. I. le grand-duc nicolas
 S. A. I. le grand-duc michel

 «Аббат К. М. Лене Родился в Версалии 25 нояб. 1712. | Умер в Париже 23 дек. 1789. | Печа: y Беггрова Невс. прос. № 25. | Рис. Гампельн. Глухонемой.»

Портреты Гампельна

См. также 
 Немцы Петербурга
 Российские немцы

Примечания

Литература 
 

Художники-портретисты Российской империи
Художники России XIX века
Гравёры Российской империи
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Глухие художники
Глухонемые